Кедрово — название населённых пунктов в России:
 
 Кедрово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кедрово — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Кедрово — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Кедрово — село в Вяземском районе Хабаровского края.